Тио Пепе има више значења:

 Тио Пепе (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тио Пепе (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику